O Papiro 123 (123) é um antigo papiro do Novo Testamento que contém fragmentos dos capítulos catorze e quinze da Primeira Epístola aos Coríntios (14:31-34; 15:3-6).

Texto 
Recto
 μα]ν̣θανωσιν κ[αι παντες
 παρ]α̣κ̣α̣λ̣ω̣ντ̣[αι και] π̣να προ̣φητων̣ [προφηταις
 υ]π̣ο̣τασσεται̣ ο̣υ γαρ εστι[ν α]κ̣ατασ[ιας ο θς
 αλλ ειρ]η̣νες οω εν πασαις τα[ις] εκκ̣[λησιας
 των αγι]ω̣ν̣ α̣ι̣ γ̣υναικες εν [ταις εκκλησιαις
 σιγατωσαν ου γα]ρ̣ επιτρεπ̣[εται αυταις λαλειν
 ]...[
Verso
 υ]μ̣ιν εν π̣ρωτοι̣[ς ο και παρελαβον οτι
 χς απεθα]ν̣εν υπερ των α̣[μαρτιων ημων κατα
 τας γραφ]α̣ς και ο̣[τ]ι̣ ε̣τ̣α̣φη και̣ [οτι] εγηγε̣ρτα̣[ι τη
 ημερα τη τριτ]η̣ κα̣[τα] τ̣ας̣ γραφας κ̣αι οτι ωφ[θη κηφα
 ειτα τοις δωδεκα επειτα] ω̣φθη επανω̣ πε̣ν̣[τ]α̣
 κοσιοις αδελφοις εφαπαξ ε]ξ̣ ων οι πλ̣[ειονες
 μενουσιν εως αρτι τινες δε εκο]ι̣μ[ηθησαν

Ver também 

 Papiros de Oxirrinco
 Lista dos papiros do Novo Testamento

Papiro 0123